Милошешти има више значења:

 Милошешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Милошешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Милошешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији